|}

Э́двард А́льберт Говье́р (), также известный как Те́рри А́ллен (; 18 июня 1924, Ислингтон, Лондон, Англия, Британская империя — 8 апреля 1987, Англия, Великобритания) — английский боксёр-профессионал, выступавший в наилегчайшей (Flyweight) весовой категории. Чемпион мира по версии ВБА (WBA).

Наилучшая позиция в мировом рейтинге: ??-й.

Спортивная карьера

Любительская карьера

Профессиональная карьера 
Карьеру профессионального боксёра Терри Ален начал 3 сентября 1942 боем против британца Джима Томаса, который на тот момент не провёл ни одного боя. Шестираундовый спор новичков на ринге окончился победой Терри по очкам. Следует отметить, что карьера Джима была не столь удачна: после поединка с Терри он провёл ещё три поединка, в которых не одержал ни одной победы.

Второй бой также против британца Дуглас Клакстон Терри провел под своим настоящим именем Тед Говьер. Во втором поединке Терри одержал уверенную победу нокаутом в четвёртом раунде.

В мае 1944 года Терри переехал в Египет, где он провёл 15 боёв против малоизвестных боксёров.

Свой первый бой за титул Терри провёл 16 марта 1948 года против своего соотечественника Дики О’Салливана. Это был бой за звание чемпиона Великобритании ().

Первый бой за звание чемпиона мира Терри провёл 7 февраля 1949 года. Одновременно на бой было поставлено ещё четыре титула, среди которых был титул чемпиона Европы (ЕБО (EBU)). Оппонентом Терри был его соотечественник Ринти Монаган. Пятнадцатираундовый бой не выявил победителя, а в апреле 1950 года Ринти Монаган отказался от продолжения своей карьеры боксёра. Таким образом, титул чемпиона стал свободным и второй бой за звание чемпиона мира Терри проводил против француза Хоноре Пратеси. На этот раз Терри в пятнадцатираундовом поединке завоевал титул чемпиона Европы и мира. Однако, уже в следующем бою 1 августа 1950 года Терри уступил титул чемпиона мира американскому боксёру Сальвадору Марино. А ещё в следующем поединке 30 октября 1950 года Терри лишился титула чемпиона Европы бельгийцу Жану Снайерсу. Впоследствии Терри предпринимал ещё по две неудачных попытки завоевать титул чемпиона Европы и мира.

Результаты боёв

Ссылки 
 

Боксёры Великобритании
Боксёры 1940-х годов
Боксёры 1950-х годов
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации